Districte de Punta Negra, districte de la província de Lima (Perú)
 Punta Negra (Alcúdia), cap del municipi d'Alcúdia
 Punta Negra (Andratx), cap del municipi d'Andratx
 Punta Negra (Cala de Sant Vicenç), cap del municipi de Pollença
 Punta Negra (Calvià), cap del municipi de Calvià
 Punta Negra (Cap de Catalunya), cap del municipi de Pollença
 Punta Negra (Estellencs), cap del municipi d'Estellencs
 Punta Negra (Felanitx), cap del municipi de Felanitx
 Punta Negra, cap del municipi de Llucmajor Vegeu Punta Grossa
 Punta Negra (Santanyí), cap del municipi de Santanyí
 Punta Negra (Uruguai), balneari del departament de Maldonado, Uruguai.
 Punta Negra d'en Marc, a Llucmajor